Die Liste der Bürgermeister der Stadt Burgas gibt die Oberbürgermeister der bulgarischen Stadt Burgas nach 1878 dar.

Liste

Weblinks 

 Liste der Bürgermeister von Burgas (bulg.), offizielle Webseite der Stadt

!
Burgas
Burgermeister Burgas